24 a.C. - ano
 24 d.C. - ano
 24 (série) - série de TV
 vinte e quatro - número
 "24's" - música do rapper T.I.

0024